Kelo peut faire référence à : 
 Kélo, ville du Tchad.
 Alinah Kelo Segobye, archéologue botswanaise.
 , nom finnois pour les chandelles de pins.